Нелфинавир (NFV) — синтетический противовирусный препарат из группы ингибиторов протеазы для приёма внутрь.
Нелфинавир разработан компанией «Agouron Pharmaceuticals» в сотрудничестве с компанией «Eli Lilly», позже эта компания стала подразделением корпорации «Pfizer».

Нелфинавир представляет собой пероральный биодоступный ингибитор протеазы ВИЧ-1 (Ki=2nM), который широко назначается в сочетании с ингибиторами обратной транскриптазы ВИЧ для лечения ВИЧ-инфекции.

Нелфинавир был запатентован в 1992 году; а в 1997 году был одобрен для использования в медицине.

Фармакологические свойства 
Механизм действия препарата заключается в подавлении активного центра фермента вируса ВИЧ — протеазы, нарушении образования вирусного капсида, в результате подавляется репликация вируса ВИЧ с образованием незрелых вирусных частиц, которые не могут инфицировать клетки организма.

К нельфинавиру чувствительны вирусы ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и нечувствительны протеазы человека и других эукариот.

Фармакокинетика 
Нельфинавир при приёме внутрь быстро всасывается, максимальная концентрация в крови достигается в течение 2—4 часов.
Биодоступность составляет 78   %, при приёме во время еды биодоступность препарата увеличивается.
Нельфинавир плохо проникает через гематоэнцефалический барьер.

Нельфинавир проникает через плацентарный барьер и выделяется в грудное молоко.
Препарат метаболизируется в печени, выводится из организма преимущественно с калом, частично выводится почками в виде активных метаболитов.
Период полувыведения нелфинавира составляет 3,5—5 часа, это время не изменяется при печёночной недостаточности.

Показания к применению 
Нелфинавир применяют для лечения ВИЧ-инфекции типа ВИЧ-1, в составе комбинированной терапии у взрослых и детей.
Монотерапию препаратом не проводят в связи с быстрым развитием резистентности вируса ВИЧ к препарату.

Побочное действие 
При применении нелфинавира возможны следующие побочные эффекты:

 Со стороны кожных покровов — чаще (более 2 %) Высыпания на коже ; реже зуд, аллергический дерматит, крапивница, фолликулит, сухость кожи, грибковый дерматит.

 аллергические реакции — редко одышка, бронхоспазм, ринит, лихорадка, отёки.

 Со стороны пищеварительной системы — очень часто (10—30 %) диарея; чаще (более 2 %) Тошнота, метеоризм; реже рвота, снижение аппетита, боль в животе, изжога, гепатит, желтуха, печёночная недостаточность (в том числе фульминантной гепатит), панкреатит, желудочно-кишечные кровотечения.

 Со стороны нервной системы  — чаще (более 2  %) Головная боль; реже бессонница, сонливость, повышенная утомляемость, гиперкинезы, парестезии, головокружение, нарушение зрения, острый ирит, миастения, непроизвольные подёргивания мышц.

 Со стороны опорно-двигательного аппарата — редко миалгии, артралгии, рабдомиолиз.

 Со стороны мочевыделительной системы — редко нефролитиаз, кристаллурия.

 Со стороны сердечно-сосудистой системы — редко фибрилляция желудочков, удлинение интервала QT на ЭКГ.

 Другие побочные эффекты — нечасто липодистрофия, лактатацидоз, сахарный диабет, нарушение эякуляции, снижение либидо, гинекомастия (преимущественно в комбинации с другими препаратами), увеличение частоты кровотечений у больных гемофилией.

 Изменения в лабораторных анализах — повышение активности аминотрансфераз, гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП), КФК в крови нейтропения; реже (менее 2 %) Повышение уровня билирубина в крови, анемия, тромбоцитопения, гипергликемия, гематурия, протеинурия, повышение СОЭ.

При проведении комбинированной антиретровирусной терапии у больных возрастает вероятность лактатацидоза, остеонекроза, гепатонекроза.
При проведении ВААРТ у больных возрастает вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений, гипергликемии и гиперлактемии.
При проведении ВААРТ возрастает вероятность синдрома восстановления иммунной системы с обострением латентных инфекций.

Противопоказания 

Нелфинавир противопоказан при повышенной чувствительности к препарату.
С осторожностью применяют при беременности и кормлении грудью.
Препарат не рекомендуется применять вместе с астемизолом, цизапридом, ивабрадином, терфенадином, мидазоламом, пимозидом, бепридилом, амиодароном, алкалоидами спорыньи, пропафеноном.

Формы выпуска 
Нелфинавир выпускается в виде таблеток по 0,25 и 0,625 г и порошка для приготовления суспензии 50 мг/мл.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Нелфинавир на сайте mozdocs.kiev.ua 
 Нелфинавир на сайте rlsnet.ru  
 http://www.antibiotic.ru/ab/retroviri.shtml  
 Дж. Бартлетт, Дж. Галлант, П.Фам Клинические аспекты ВИЧ-инфекции 2012  

Лекарственные средства по алфавиту
Средства для лечения ВИЧ-инфекции